Ю́эн () — английская фамилия, имя, а также топоним. Фамилия восходит к шотландско-ирландскому произношению библейского имени Иоанн и возникла независимо от английского варианта прочтения Иоханн - John. Также существуют варианты - Iwan, Evan.
По-русски записывается и произносится, как Ю́эн (с ударением на "ю"), хотя фактически слово должно произносится в соответствии с правилами английского произношения — И́уэн (с ударением на "и"). Однако поскольку в русском языке диграф "иу" произносится как "ю", вариант «Юэн» в русском написании стал превалировать.

Носители фамилии 
 Юэн, Виктор (1874—1939) — французский художник-униформист.
  — американский астроном.
 Юэн, Грегор (род. 1971) — шотландский и британский кёрлингист на колясках.
 Юэн, Джейд (род. 1988) — английская певица и актриса, участница группы Sugababes.
 Юэн, Джозеф Эндорфер (1909—1999) — американский ботаник, библиограф и историк ботаники.
 Юэн, Калеб (род. 1994) — австралийский велогонщик.
 Юэн, Тодд (1966—2015) — канадский хоккеист, тафгай.
 Юэн, Херберт Лестранж (1876—1912) — британский филателистический дилер и филателист.
 Юэн, Шарль Эрнест (1836—1912) — французский кораблестроитель XIX века.
 Юэн, Этторе (род. 1986) — американский рестлер, более известный как Биг И.

Топоним 
 Юэн — деревня в графстве Глостершир, Англия.